Geografia: Els Països Baixos, un estat europeu.
 Geografia: El Regne dels Països Baixos, que comprèn els Països Baixos, Aruba, Curaçao i Sint Maarten.
 Història: El Regne Unit dels Països Baixos: l'estat format pels Països Baixos austríacs, el Principat de Lieja, Luxemburg i els Països Baixos de 1815 a 1830.
 Història: Els Països Baixos borgonyons, posteriorment conegut com les Disset Províncies
 Història: Els Països Baixos del nord (septentrionals): la República de les Set Províncies Unides
 Història: Els Països Baixos del sud (meridionals): els Països Baixos espanyols
 Història: Els Països Baixos del sud (meridionals): els Països Baixos austríacs
 Països Baixos (regió històrica)

vegeu també: Països Baixos (topònim)